Verder (Jeroen van der Boom), een album uit 2009 van de Nederlandse zanger Jeroen van der Boom
 Verder (Lange Frans & Baas B), een album uit 2008 van de Nederlandse zangers Lange Frans & Baas B
 Verder (Monique Smit), een album uit 2010 van de Nederlandse zangeres Monique Smit